Премия журнала НИН (серб. Нинова награда, Ninova nagrada) — самая престижная литературная награда Сербии (ранее - Югославии), присуждаемая ежегодно за лучший роман на сербском языке. Основана в 1954 году общественно-политическим еженедельником НИН (Недељне информативне новине). Победитель выбирается простым большинством голосов писательского жюри.

Лауреатами премии в разные годы были такие писатели, как Добрица Чосич, Мирослав Крлежа, Меша Селимович, Милош Црнянский, Данило Киш, Милорад Павич, Живоин Павлович, Давид Албахари, Зоран Чирич, Владимир Пиштало, Горан Петрович, Дубравка Угрешич.

Лауреаты

См. также 
 Букеровская премия
 Гонкуровская премия
 Дублинская литературная премия

Примечания 

Литературные премии
Литературные премии Югославии
Литературные премии Сербии
Награды, появившиеся в 1954 году
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту